Estatua del Explorador puede hacer referencia a las siguientes estatuas:

 El Explorador (Kansas City)
 El Explorador (Sevilla)